{{Ficha de persona
|nombre = El Hermano L
|imagen = Hermano_L.jpg
|pie de imagen = El Hermano L en Madrid, en el año 2006
|Fondo = solista
|nombre de nacimiento =Juan Carlos Alonso
|alias = El Hermano L, La Gran L
|fecha de nacimiento =
|fecha de fallecimiento =
|lugar de nacimiento = Mallorca 
|Instrumento =
|Estilo = Rap, Hip-Hop, Reggae,
|Ocupación = Mc
|años activo = 1992 — presente
|Discográfica =
|relacionados = La Puta Opepé
|URL =
|Miembros = Banda: Ranking Soldiers - Barcelona.Web oficial de Ranking Soldiers
|Otros_miembros =
}}Juan Carlos Alonso, popularmente conocido como El Hermano L, (España) es un rapero mallorquín integrante del grupo La Puta Opepé.

 Biografía 
Desde muy joven se interesó por la cultura del Hip Hop y la música en general. En el año 1991 comenzó a tener contactos con El Xino (también conocido como Golpesito, Arcade, Mr Beat), Paco (también conocido como Pacodemus, Pacman, Xarro de las calaveras), Dj Triki, Don Manolo Pinchadiscos y Biyi, miembros de La Puta Opepé. Por aquel entonces, usaba el pseudónimo La Gran L'''

En el año 1993 edita con La Puta Opepé una maqueta titulada Esplendor en la yerba" Trabajo en el que se entremezclaban el HIP HOP y el Raggamuffin. Debido al éxito de la maqueta se formalizaría su vinculación profesional al grupo. Temas destacables de este trabajo serían “El Rincón Moro”, "Opepelandia" "Cuento Medieval" o "Las Noches del Puente"

En el año 1994 edita su primera maqueta en solitario "La Gran L: A granel" que goza de gran acogida entre el público. Temas destacables de este trabajo fueron "Legalízala" "Saca la Pipa" o  "La Metáfora de la Tela de Araña"

Junto al grupo barcelonés 7 Notas 7 Colores formarían el colectivo "La Comunidad Guisante" en compañía de otros muchos personajes de la escena Hip Hop de Barcelona y comienzan a darse los primeros conciertos en conjunto de las dos formaciones.

En 1996 con La Puta Opepé publicó "Vacaciones en el mar", considerado por el público y la crítica uno de los discos más frescos y revolucionarios de la escena Rap española, en el que se daban cita estilos tan dispares como el Hip Hop, el Dancehall, el Reggae, el Funk o el Jazz.. Temas destacables de este trabajo serían "Don Simón", "Efecto Especial Verbal", "Escupe la Flema" "Zafarrancho" o "Mallorca es Funky"

En 1997 colabora en el disco de Hip Hop instrumental de Biyi Amez, el productor musical del grupo por aquel entonces, que llevaría por título "La Máquina del Tiempo", que gozó de una cálida acogida por parte de la crítica, uno de los primeros trabajos de hip hop instrumental de la escena española.

En el año 1998 publica el maxi sencillo "Batalla de Cazalla/ Raggaflá Sistema", en el que junto a sus compañeros de La Puta Opepé hace gala del estilo Raggamuffin que les caracteriza. Posteriormente este lanzamiento sería incluido en una reedición de "Vacaciones en el Mar" que publicó la discográfica madrileña BOA

En el año 2000 publica "La Puta Opepé presenta a Los cuñaos del Fonk en: Chanelance", segunda referencia discográfica del grupo, encarada a un sonido más Hip Hop y concebida como la banda sonora de una inexistente película de delincuentes juveniles de la época de la transición española. Homenajes al Vaquilla y al Torete. Temas destacables de este trabajo serían "Dale caña Torete", "Golpe Bajo", "Guays Style" o "Pásatelo" junto a Kase-O Dave Bee y Dobleache. 

En 2001 se publica "Los Cuñaos Remezclaos" disco de remezclas de "Channelance" en el que participan productores de la talla de J Mayúscula (Club de los Poetas Violentos) o R de Rumba (Violadores del Verso).

En 2002 publica el LP "La Puta Opepé presenta a Raggaflá en: El Sistema" en el que se sumergen en los sonidos jamaiquinos y el toasting dando lugar a un compendio de temas de Reggae y Dancehall que muchos hoy en día aun recuerdan. La protesta política se entremezcla con los temas de pista o la lírica erótico-festiva. Temas famosos de este disco fueron "Jose Mari", "Barsa Madrid", "Fachiman", "Frululú" o "Brilla Roja Llama".

En 2003 publicaron el disco "RaggafláRMX" en el que se incluían remezclas de diverso pelaje de los temas de "El Sistema", recurriendo a productores del más diverso pelaje, desde gente proveniente de la incipiente escena electrónica hasta productores underground de la escena hiphop o RnB.
 
En el año 2004, puso punto y aparte en su carrera junto a "La Puta Opepé", cambió su residencia a Barcelona y se dedicó a trabajar en solitario, con el nuevo alias "El Hermano L", participando en multitud de Sound Systems, fiestas y eventos durante más de 5 años, durante los cuales estuvo actuando continuamente pese a no tener disco en la calle. 

Comienza a trabajar con los barceloneses Nyahbingi Sound System y con la Backing Band también catalana "Ranking Soldiers" quienes acompañaron durante varios años a artistas de la talla de Alton Ellis, Derrick Morgan, Morodo, The Heptones, Benjammin, Sr Wilson o Dr Ring Ding. 
También participó en las primeras series de "One Riddims" "Ojos Rojos", "Black Rain" y "Al Andalus", de producción española. Hermano L ha seguido participando en proyectos de este tipo a lo largo del tiempo, contribuyendo con canciones a multitud de recopilatorios o "one riddims", trabajos discográficos en los que varios artistas interpretan sus composiciones exclusivas sobre un mismo ritmo.

En junio de 2008 publica "Wicked Compilation Mixtape Vol 1", una mixtape de difusión gratuita en la que se incluyeron remezclas y reversiones de temas escritos y grabados entre 2003 y 2008, propios o con otros artistas.

En septiembre del 2008 sale a la luz su primer trabajo discográfico en solitario "Malo hasta el hueso" en el que colaboran el jamaiquino Michael Rose (Black Uhuru) y Flavio Rodríguez, la voz RnB española por excelencia. También sale su primer videoclip "Pon", aludiendo y dedicando el tema a los Selectas (Dj's de Reggae). Temas relevantes de este trabajo fueron "Pon" "Hay que entrar" "Puñaleros" o "Que Mundo". 

Con la salida del disco comienza una gira en España junto a Ranking Soldiers, gozando su directo de gran aceptación entre el público. El listado de las actuaciones en directo durante la  década 2000-2010 fue muy extenso, apareciendo en los carteles de festivales como Cultura Urbana, Hipnotik, Viña Rock...
En 2012 La Puta Opepé vuelve a aunar fuerzas y publica el que será su cuarto álbum "Regreso al Futuro", en el que vuelven a combinar diferentes estilos musicales a la manera de "Vacaciones en el Mar", recibiendo buena acogida por parte de la crítica y el público. Temas destacables de este trabajo fueron "No Pasaran", "Solo Quiero estar Ridin", "Ragga me Va", "Que le Den"(con Swan Fyahbwoy) o "Pasa3Lo"(con Dave Bee y Rapsusklei).

En 2015 Hermano L publica "Wicked Compilation Vol 2" una compilación de temas publicados entre 2010 y 2015 y reversiones de otros materiales en el que combina diversos estilos musicales (dub, hiphop, cumbia, Dancehall, salsa...) con estilo de canto Raggamuffin, esta comienza a ser su seña característica. La peculiaridad de este trabajo es su carácter gratuito en la red y el hecho de que también fue acompañado de videoclips ("Por la Patilla", "Esto es Real")

En otoño de 2016 y en compañía del productor californiano Alberto "Dubscience" Fernández el Hermano L publica "Rico Suárez VS Fire Fernández", un EP de 9 temas centrados en diferentes estilos de producciones Reggae y líricas de las denominadas "conscientes" (Conscious Lyrics), un estilo de lírica en el que el mensaje es lo que prima. Temas destacables de este trabajo fueron “Rudeboy”, “Cada Vez Más”, ”Cuento Chino” o “Vivir sin Amor”. El trabajo fue editado solamente en formato digital y en vinilo de alta calidad, y el sencillo de lanzamiento "Rudeboy" contó con un videoclip de animación a cargo de SUSO33, insigne grafitero de la vieja escuela madrileña y actual figura indiscutible del panorama del arte urbano a nivel mundial.

Durante 2017 Hermano L comienza a trabajar con la Backing Band Madrileña Rootskank Squad, con la que prepara un directo con canciones de todas las épocas, sin centrarse en ningún trabajo en concreto y buscando un directo dinámico y divertido, aunque también practica diferentes formatos de actuación (con selector, haciendo sesiones como dj...)  Acompañado de esta nueva formación actuará en el Festival Cabo de Plata (Cádiz), en La Concha Reggae Festival (Cantabria) o en las Fiestas del Pilar de Zaragoza durante los veranos de 2017 y 2018.

En mayo de 2019 Hermano L publica junto al productor canario Dj Arrocín un EP de 6 temas titulado “SEXYMAN”, en el que la característica dominante es el hecho de que todas las líricas contenidas en el disco son “picantes”, con lo cual podemos asegurar un buen rato durante la escucha de este trabajo, ya que nos encontramos ante un maestro en lo que a sentido del humor se refiere en su habitual formato hip hop y reggae. Ya en sus primeras canciones junto a La Puta Opepé Hermano L hizo gala de esta peculiaridad y la gente no hizo oídos sordos, ya que hay quien considera que es más difícil hacer reír que hacer llorar en estas lides del arte… 

Por su parte, Arrocín es uno de los productores más dotados de la escena de la música urbana española, siendo capaz de enfrentarse con facilidad y solvencia  a casi cualquier estilo de los nacidos en la isla de Jamaica. Ska, Dancehall y Reggae en sus diferentes facetas (digital, roots, rubadub…) cogen forma en sus manos y son dotados de un nivel de calidad y versatilidad pocas veces visto.

Actualmente Hermano L sigue enfrascado en la grabación de nuevos temas con distintos productores, en colaboraciones con otros artistas, ya sean  de cierto nivel o noveles, y en definitiva generando nuevo material ya sea en compañía de La Puta Opepé o en solitario.

Discografía

 “La Puta Opepé: Esplendor en la Yerba“ (Maqueta) (1993)
 “La Gran L: A Granel“ (Maqueta) (1994)
 “La Puta Opepé: Vacaciones en el Mar“ (LP) (1996)
 “La Puta Opepé presenta a Biyi en La Máquina del Tiempo“ (LP) (1997)
 “La Puta Opepé: Batalla de Cazalla/ Raggaflá Sistema“ (Maxi Single) (1998)
 “La Puta Opepé presenta a Los Cuñaos del Funk en Channelance“ (LP) (2000)
 “La Puta Opepé presenta a Los Cuñaos Remezclaos“ (EP) (2001)
 “La Puta Opepé presenta a Raggaflá en El Sistema“ (LP) (2002)
 ''La Puta Opepé presenta Raggaflá RMX“ (LP) (2003)
 “El Hermano L: Wicked Compilation Mixtape Vol 1“ (Mixtape) (2008)
 “El Hermano L: Malo hasta el hueso“ (LP) (2008)
 “La Puta Opepé: Los No Muertos Viven“ (Mixtape) (2011)
 “La Puta Opepé: Regreso al Futuro“ (LP) (2013)
 ”El Hermano L: Wicked Compilation Mixtape Vol 2“ (Mixtape) (2015)
 “El Hermano L & Dubscience: Rico Suárez VS Fire Fernández“ (EP) (2016)
 “El Hermano L & DJ Arrocín: “Sexyman“ (EP) (2019)

 

Colaboraciones

 La Trama “Eso si  que Duele“ (Jauría LP 2001)
 Daddy Maza “Que no te Digan“ (La fiebre amarilla LP 2002)
 Mala Rodríguez “Como el Ruido del mar” (Alevosía LP 2003)
 Kinky music ”Reina del Baile” ( Bien sobre mal: Ganjaparty Riddim + Blueprint Riddim 2LP 2003)
 Kinky music ”Más Fuego ft Daddy Maza” ( Bien sobre mal: Ganjaparty Riddim + Blueprint Riddim 2LP 2003)
 Kinky music ”Bomboklaat style” ( Bien sobre mal: Ganjaparty Riddim + Blueprint Riddim 2LP 2003)
 R de Rumba ”La puta ley” (R de Rumba, LP 2004)
 Newton ”Sinsemilla” (Para que mis noches en vela no sean en vano LP 2004)
 Dúo Kie ”Súbelo al rojo” (Barroco, LP 2004)
 Coco er virus ”Word Play” (La palabra más viva, LP 2004)
 Loren ”Muy mal” (El proyecto del mono, LP 2004)
 Jota Mayúscula- Mala Rodríguez ”Juega con el Monstruo” (Una vida extra, LP 2004)
 Lost Tapes ”Rulando con tu crew” (Tres días y medio Mixtape 2005]])
 Wadada Sound System ”The Dubplates Vol. 1” (2005)
 Wadada Sound System ”The Dubplates Vol. 2” (2005)
 Yuma ”Si fuera tu Madre” (La Vida es Tranki, LP 2006)
 Fundación Tony Manero ”Que No Pare El Beat” (2006)
 Indica Sound ”Special IS reggae español” (Mixtape, 2006)
 Kinky Music ”Van Para Mal” (Beware of Dog Riddim, LP 2007)
 Flavio Rodríguez ”Chica muévelo” (Flaviolous, LP 2007)
 Mad Sensi ”No Valeis pa Na” (Power Plant, LP 2007)
 Dlux ”Mujer” (Encadenadas, LP 2007)
 Alberto Gambino/ Kung Fumetas ”Buen cañamón” (La mixtape, 2008)
 Alberto Gambino/Kung Fumetas ”Nasty girl” (La mixtape, 2008)
 Hektor Banton ”Hay hachís” (La guerrilla Dancehall, Mixtape 2008)
 Trece14 ”Como Baila” (Trece14ando, LP 2008)
 Kasy One ”Solución Riddim/No me Podré Olvidar” (2009)
 Barbass Sound ”Barbass Players” (Mixtape 2009)
 VVAA Interrapción - Crisol 09 ”Esperando el Reencuentro” (2009)
 Kultama ”Real jalea” (The End, 2009)
 Ras Jouqmahi ”Capítulo 1” (2009)
 Kinky Bwoy ”Qué tendrá esa lady” (Estoy Hecho un Kinky, EP 2009)
 Rayden ”Sastre de sonrisas” (Estaba Escrito, LP 2010)
 Rapsusklei ”Please officer” (Pandemia, LP 2010)
 Arianna Puello ”Mientras volvamos juntos” (Kombate o muere, LP 2010)
 Malputo Dest ”Hasta cuando” (Ilegal Mixtape Vol.2, Mixtape 2010)
 Jota Mayúscula & DJ Shayman ”Que nadie se alarme” (Vividores 2, Mixtape 2011)
 SFDK ”Puedes ver la luz” (Lista de invitados, LP 2011)
 Daddy Cobra ”Yo tengo el chat” (Reptile Series Vol. 1, LP 2012)
 Heavy Roots & Shotta ”No nos podrán parar” (Germaica Iberia/ BOA, Single 2012)
 Heavy Roots, Putolargo, Legendario, Piezas, Locus & Sho-Hai ”Nación De Necios”  (Heavyroots summertape, Mixtape 2013)
 Rapsusklei ”Put your hands up” (Origami, LP 2016)
 Kase O ”Pavos Reales” (El Círculo, LP 2016)
 Jah Nattoh ”Vivimos del Verbo” (Punto y Aparte, LP 2016)
 Soen ”Malos Tiempos” (He Vuelto, LP 2016)
 Hermano L & Shico18 ”Agüita” (Big Ganja Tunes Vol 2, LP 2016) 
 Hermano L & Positive Vybes ”Sube ya la Mano” (The Reply Riddim, EP 2017)
 Hermano L Mr Karty Chulito Camacho & Positive Vybes ”Rapapam” (The Reply Riddim, EP 2017)
 Hermano L & Marco Skinny ”Confía en la vida” (Mahnay Kablar, LP 2018)
 Hermano L & Yeyo Pérez ”Sobre Vacío” (Single, 2018)
 Hermano L & Jimmie Dubtroubles ”Hotel Babilonia” (Single, 2018)
 Hermano L & Inalcanzables Records ”Hotel Babilonia Gee Remix” (Single Remix, 2018)
 Hermano L & 3l Moi & Fernikhan ”Dramas” (Single, 2018)
 Hermano L & Sangre en Polvo ”Buenas Noticias” (Força Obreira, LP 2018) 
 La Gran Orquesta Republicana “Som Molts” (Proyecto del Consejo de Mallorca para la dinamización de la Lengua, 2019)
 Lion Sitté & Hermano L ”No Sufriré” (Sencillo, 2019) 
 Hermano L & Dj Arrocín ”Un Mes de Fiesta” (Fiesta Riddim, EP 2019) 
 Hermano L & Oktopus Studios ”El Mundo es Tuyo” (Footprints Riddim, EP 2019)
 Hermano L & MadDub Kollective  ”Usar y Tirar”  Single, 2019)

Véase también 
 La Puta Opepé
 Hip Hop 
 hip hop en español
 Hip Hop
 Ragga

Referencias 

Nacidos en Palma de Mallorca
Raperos de las Islas Baleares